46-й километр — остановочный пункт, пассажирская платформа Октябрьской железной дороги на участке Волховстрой I — Кириши — Чудово.

Платформа расположена на однопутной линии, электрифицированной постоянным током напряжением 3 кВ.

Ближайший к платформе населённый пункт — деревня Шелогино Киришского района Ленинградской области. Расположена на расстоянии около 400 метров к западу от остановочного пункта.

На расстоянии около 50 метров к востоку от платформы проходит автотрасса 41А-006 (Новая Ладога — Волхов — Кириши — ). Между железной дорогой и автотрассой находится лесополоса. Деревня Шелогино соединена с данной автотрассой автомобильной дорогой через железнодорожный переезд, расположенный к северу от платформы.

В 250 метрах к востоку от платформы протекает река Волхов.

Пригородное сообщение 

Останавливаются электропоезда:
 Волховстрой I — Чудово-1-Московское — Волховстрой I

Ранее также имелось сообщение с Малой Вишерой (через Чудово).

Прямого железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом нет.

Автобусная остановка у платформы 
От расположенной вблизи платформы автобусной остановки «Шелогино» осуществляется движение автобусов по маршрутам: № 251 Кириши — Черенцево, № 251А Кириши — Глажево, № 258 Кириши — Мемино, № 259 Кириши — Гороховец.

Примечания

Ссылки 
 Платформа 46 км в атласе Ленинградской области.
 Wikimapia: Остановочный-пункт-46-км на Викимапии.
 Участок Волховстрой I — Чудово-Московское.
 Расписание электричек по остановочному пункту 46 км

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киришского района